Тітікака — озеро у Південній Америці.
1801 Тітікака — астероїд головного поясу.